Асапов:

 Асапов (Аствацапов) — армянский средневековый поэт.
 Асапов, Валерий Григорьевич (1966—2017) — генерал ВС РФ.